

Patronyme 
 Élie Cartan (1869-1951), mathématicien français ;
 Anna Cartan (1878-1923), mathématicienne française, sœur d'Élie Cartan ;
 Henri Cartan (1904-2008), mathématicien français, fils du précédent ;
 Louis Cartan (1909-1943), physicien français, frère d'Henri et fils d'Élie Cartan ;
 Jean Cartan (1906-1932), compositeur français, frère d'Henri et fils d'Élie Cartan ;
 Hélène Cartan (1917-1952), mathématicienne française, fille d'Élie Cartan et sœur d'Henri Cartan.

Toponyme
 Cartan, cratère lunaire.

Voir aussi 
 Théorème de Cartan-Dieudonné, un théorème de mathématiques nommé d'après Élie Cartan et Jean Dieudonné ;
 Décomposition de Cartan, un théorème de l'algèbre linéaire ;
 Institut Élie Cartan de Nancy, institut de recherche en mathématiques de l'Université Henri-Poincaré de Nancy.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français